Энкур:

 Энкур — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.
 Энкур — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Валлонский Брабант, округ Нивель.